O contra-almirante é um oficial general naval sénior, equivalente a um major-general e vice-marechal da aeronáutica, acima de um comodoro e capitão, mas abaixo de um vice-almirante. É equivalente ao código OF-7 da OTAN.

Referências
SOBRAL, J., Postos e Cargos Militares Portugueses, Audaces, 2008
Decreto n.º 39134 de 16 de março de 1953

Patentes militares
Marinha